Сан-Бартоломе () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Лас-Пальмас в составе автономного сообщества Канарские острова. Находится на острове Лансароте. Занимает площадь 40,89 км². Население — 18161 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Ayuntamiento de San Bartolomé 

Муниципалитеты Лас-Пальмаса